Dariusz Gierszewski – polski perkusista, członek między innymi zespołów Fornit i Kult
 Janusz Gierszewski – polski nauczyciel akademicki, dr hab., specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego
 Józef Gierszewski (1900–1943) – polski oficer, komendant naczelny Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
 Maciej Gierszewski (ur. 1975) − polski poeta, prozaik, bloger
 Mieczysław Gierszewski (ur. 1954) – polski piłkarz, obrońca, trener piłkarski
 Przemysław Gierszewski (ur. 1970) – polski koszykarz
 Stanisław Gierszewski (1929–1993) – polski historyk